Río Monachil puede referirse a:

 Río Monachil, río de la provincia de Granada (España).
 Mancomunidad del Río Monachil, mancomunidad de municipios de la provincia de Granada (España).